Oxireno
Etinol
Etenona
Páginas de indexação de conjunto de fórmulas moleculares
Desambiguações de ciências